gromada Zagrody (powiat kielecki)
 gromada Zagrody (powiat opolsko-lubelski) (puławski/opolsko-lubelski)
 gromada Zagrody (powiat puławski)